Поліфагі́я
Поліфагія (зоологія) — живлення тварин різноманітними кормами; багатоїдність.
Поліфагія (медицина) — хворобливо посилений апетит.